IAF puede hacer referencia a:

Aviación 
 Inicio de la Aproximación Final, punto específico en el procedimiento de aterrizaje de una aeronave al llegar a un aeropuerto

Fuerzas Aéreas 
 Fuerza Aérea de India, parte de las Fuerzas Armadas de la India
 Fuerza Aérea de Indonesia, parte de las Fuerzas Armadas de Indonesia
 Fuerza Aérea de Irak, parte de las Fuerzas Armadas de la República de Irak
 Fuerza Aérea de Irán, parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán
 Fuerza Aérea de Israel, parte de las Fuerzas de Defensa de Israel
 Fuerza Aérea de Italia, parte de las Fuerzas Armadas de Italia

Organizaciones 
 Federación Abolicionista Internacional, federación internacional para la abolición de la prostitución fundada en Liverpool, Reino Unido
 Federación Anarquista Italiana, federación de promoción de la anarquía en Italia fundada en Carrara, Italia
 Federación Anarquista Ibérica, federación de promoción de la anarquía en la península ibérica fundada en Valencia, España
 Federación Internacional de Aikido, organismo rector mundial para el deporte de Aikido, con sede en Tokio, Japón
 Federación Internacional de Astronáutica, asociación de organizaciones interesadas por el espacio, con sede en París, Francia
 Foro Internacional de Acreditación, asociación de organismos relacionados con la evaluación de la conformidad
 Frente de Acción Islámica, partido político de Jordania
 Fundación Irlandesa de Arquitectura, fundación con sede en Dublín, Irlanda
 Fundación Interamericana, organización estadounidense con sede en Washington, Estados Unidos
 Instituto Aragonés de Fomento, instituto del Gobierno de Aragón con sede en Zaragoza, España

Tecnología 
 Inteligencia Artificial Fuerte, la inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio